

Croazia 
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Visignano

Francia 
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Villejuif

Italia 
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Arezzo
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Bagni di Lucca
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Bagno a Ripoli
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Brenta
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Campi Bisenzio, nel centro dell'ex castello di Capalle
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Campoverardo, frazione di Camponogara
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Capannori
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Carate Urio
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Cargeghe
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Castelnuovo Bormida
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Cavaria con Premezzo
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Cella Monte
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Collesalvetti
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Dervio
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Firenze
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Genova
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Giussano
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Gudo Visconti
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Lezzeno
 Chiesa dei santi Quirico e Giulitta – Nuova Olonio (frazione del comune di Dubino)
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Parlascio, frazione del comune di Casciana Terme Lari
Oratorio dei Santi Quirico e Giulitta – Pavia
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Pino sulla Sponda del Lago Maggiore
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Pescia
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Rivarola di Carasco
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Roma
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Serra San Quirico
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Siena
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Sissa Trecasali
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Solaro
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Termeno sulla Strada del Vino
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Tresana
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Trofarello
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Vergemoli
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Comano Terme
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Ternate
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Rapallo

Svizzera 
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Lugano 
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Melide
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta – Novazzano

Pagine correlate 

 Chiesa di San Quirico